Бејс Лејк има више значења:
 Бејс Лејк (Индијана)
 Бејс Лејк (Калифорнија)